Wolfsgruben ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Wolfsgruben bei Gleisdorf, Katastralgemeinde (und Ortschaft Wolfgruben bei Gleisdorf) von Ilztal, Bezirk Weiz, Steiermark
 Wolfsgruben bei St. Ruprecht, Katastralgemeinde (und Ortschaft Wolfgruben b.Sankt Ruprecht a.d.Raab)
von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Wolfsgruben (Gemeinde Silz), Ortslage von Silz, Bezirk Imst, Tirol

 Wolfsgruben (Ritten), eine Ortschaft von Ritten, Südtirol

 ein ehemaliger Name von Vlčí Doly in Tschechien

Siehe auch:
 Wolfgruben
 Wolfgrub
 Wolfsgraben
 Wolfsgrube (Begriffsklärung)